Selevk je lahko:
 Selevk (Seleuk, Seleukos), starogrško-kaldejski astronom in filozof
 Selevk I. Nikator, general Aleksandra Velikega, ustanovitelj Selevkidskega cesarstva

Glej tudi 
 Selevkija, mesto ob reki Tigris, eno do dveh glavnih mest Selevkidskega cesarstva